Jesper Juul kan henvise til to personer:
 Jesper Juul (dirigent) – dansk dirigent og basunist
 Jesper Juul (forfatter) – dansk familieterapeut og forfatter